Грачёвская (до ноября 2020 года Хо́врино) — остановочный пункт на главном ходу Октябрьской железной дороги (Ленинградском направлении) в Москве. Название дано по расположенным поблизости усадьбе Грачёвка и Грачёвскому парку. Прежнее название дано по одноимённому селу, расположенному возле станции и включённому в состав Ленинградского района Москвы в 1960 году.

История 
Остановочный пункт открыт в составе одноимённой станции 15 июля 1910 года. 

К 1950 году участок Москва—Ховрино был электрифицирован, стали ходить электрички. 

В 2020 году был переименован в связи с открытием нового остановочного пункта с названием Ховрино, расположенного рядом со станцией метро Ховрино. Путем открытого онлайн-голосования большинством респондентов было принято решение о переименовании платформы «Ховрино» в «Грачёвскую». Остановочный пункт, которому перешло название Ховрино, открыт 23 ноября 2020 года, в тот же день произошло переименование.

Платформы и выходы 
На остановочном пункте две боковые платформы, обслуживающие пути № 1 и № 2. У пути № 3 платформа отсутствует, у пути № 4 платформа разобрана в 2010-х при строительстве нового пути, остался выход из перехода. Они соединены подземным переходом, который служит и для перехода из одной части города в другую. Оборудована турникетами. Касса функционирует.

Наземный общественный транспорт

Фотографии

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Москвы

Ссылки 
 Расписание пригородных поездов

Примечания

Комментарии 

Железнодорожные станции и платформы Москвы
Остановочные пункты Московского региона Октябрьской железной дороги
МЦД-3